Marfil kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Marfil, Guanajuato, ort, 
 Marfil, Abasolo, ort, Guanajuato, 

Robotskapade Mexikoförgreningar